Fialka může být:

v botanice
 jiný název pro rostliny rodu violka
 Africká fialka (botanický název – Saintpaulia) – pokojová rostlina

příjmení osob
viz Fialka (příjmení)

název sídla
 Fialka (Unhošť), osada (ZSJ) města Unhošť v okrese Kladno

stroj
 Fialka (šifrovací stroj) – šifrovací stroj z druhé světové války, sovětská kopie Enigmy

Související články 
 Fiala

Externí odkazy